Петер Фон Хагенбах (, также известен как Pierre de Hagenbach, Pietro di Hagenbach, Pierre d’Archambaud или Pierre d’Aquenbacq) (ок. 1420 — 9 мая 1474) — бургундский рыцарь из Эльзаса.

Биография 
Родился в эльзасско-бургундской семье, родом из Хагенбаха и владел там замком.

Он был назначен судебным приставом Верхнего Эльзаса герцога Бургундского Карла Смелого для управления территориями и правами на Верхнем Рейне, которые были заложены герцогом Австрии Сигизмундом за 50 тыс. флоринов по Сент-Омерскому договору 1469 году.

После восстания городов Верхнего Рейна Хагенбах предстал перед судом за совершенные во время оккупации Брайзаха военные преступления, был признан виновным и обезглавлен. Суд над ним проводился специальным трибуналом Священной Римской империи в 1474 году, был первым «международным» признанием обязанности командиров действовать законно. Он был осужден в частности за убийство, изнасилование и лжесвидетельство, среди прочих преступлений, которые «он как рыцарь считался обязанным предотвратить». Он защищался, утверждая, что он только следовал приказам герцога.

Рассматривается как первое судебное разбирательство, основанное на принципе командной ответственности, хоть и не было явного использования доктрины. Также является самым ранним задокументированным судебным преследованием международного трибунала за гендерные/целенаправленные преступления (изнасилования, совершенные войсками).

Примечания

Ссылки 
 THE TRIAL OF PETER VON HAGENBACH: RECONCILING HISTORY, HISTORIOGRAPHY, AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
 Swiss-Burgundian War 1474—1477

Родившиеся в 1420-е годы
Умершие в 1474 году
Персоналии:Верхний Рейн
Военные преступники
Казнённые в Священной Римской империи в XV веке
Обезглавленные в Священной Римской империи 
Персоналии по алфавиту